Carlos Alberto Maciel, mais conhecido como Betinho Maciel (, )  é um violonista e compositor brasileiro. No ano de 2003, com Pat Megalle (voz) e Paulinho Fuleiro (percussão), formou o Trio Bossa Samba.

Discografia 
Sambachoro

Violonistas do Brasil
Compositores do Brasil